R62 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Glory (R62), un porte-avions de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : « Risque possible d'altération de la fertilité. », sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine
 Retard du développement physiologique, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Moto
 BMW R 62, une moto du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R62, ceinture périphérique de Hannut.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres